Trevor Wright (ur. 1946) – brytyjski i nowozelandzki lekkoatleta, biegacz
 Trevor Wright (ur. 1982) – amerykański aktor i model